Svjetsko prvenstvo u reliju 2001. - Reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 2001